Die Bardsragujn chumb 2001 war die zehnte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Die Saison wurde mit zwölf Mannschaften durchgeführt, nachdem Kilikia Jerewan wegen nicht gezahlter Teilnahmegebühr aus der Liga ausgeschlossen wurde. Die Spielzeit begann am 17. April 2001 und endete am 28. November 2001.

Zweitliga-Meister Armenikum Jerewan, jetzt unter dem Namen Pjunik Jerewan wurde mit fünf Punkten Vorsprung Meister der Bardsragujn chumb und qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Vizemeister Zvartnots-AAL und Spartak Jerewan als Dritter spielten im UEFA-Pokal, Schirak Gjumri im Intertoto Cup.

Lori Wanadsor konnte dem Abstieg entgehen, weil sich der Zweitliga-Meister Malatia Jerewan vor Beginn der Saison 2002 auflöste.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001